Leonzia – forma femminile del nome proprio di persona Leonzio
Leonzia – filosofa greca del IV secolo a.C.
Leonzia – figlia dell'imperatore romano Leone I (V secolo d.C.)
Leonzia – moglie dell'imperatore romano Foca (VII secolo d.C.)